Cypr
 Alaminos – wieś na Cyprze, w dystrykcie Larnaka
 Filipiny
 Alaminos – miasto na Filipinach, w prowincji Laguna
 Alaminos – miasto na Filipinach, w prowincji Pangasinan
 Hiszpania
 Alaminos – gmina w Hiszpanii, w prowincji Guadalajara